Marcos Coelho Neto (1740 o 1746-1806) – trombettiere e cornista brasiliano
 Marcos Coelho Neto (1763-1823) – compositore brasiliano